Леонтий () — епископ Неаполя Кипрского (современного Лимасола на Кипре) в VII веке. Он написал «Житие Иоанна Милостивого» по заказу архиепископа Констанции Аркадия; «Житие Симеона Юродивого»; потерянное «Житие Спиридона Тримифунтского», Апологию против евреев и другую апологию в защиту икон. Его апология в защиту икон была прочитана епископом Констанции Константином II на Втором Никейском соборе, посвященном византийскому иконоборчеству. Его произведения считаются одними из немногих работ, дающих какое-либо представление о местном греческом языке ранней и средней Византии. Вероятно, он присутствовал на Латеранском соборе в Риме в 649 году. Его работа была переведена на латынь и опубликована в Patrologia Graeca.

Публикации 
 Leontii Neapoleos in Cipro Episcopi. Opera Omnia (1865) Greek original with parallel Latin translation.
 Leontios’ von Neapolis: Leben des helligen Johannes des Barmherzigen (1893) German Translation.

Примечания

Ссылки 
 Derek Krueger: Symeon the Holy Fool: Leontius' Life and the Late Antique City, Berkeley: University of California Press 1996.
 Jan Hofstra: Leontius von Neapolis und Symeon der heilige Narr, ein Pastor als Hagiograph, Diss. Groningen 2008, 

Родившиеся в Лимасоле
Писатели Византии
Христианские писатели
Агиографы
Писатели VII века
Епископы Кипрской православной церкви
Епископы VII века